Krystal ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Krystal (1925–2015), US-amerikanischer Psychiater und Holocaustüberlebender
 Phyllis Krystal (1914–2016), englische Psychotherapeutin

Krystal ist Teil des Künstlernamens folgender Personen:

 Krystal Jung (* 1994), koreanisch-amerikanische Sängerin
 Krystal Steal (* 1982), US-amerikanische Pornodarstellerin

Krystal bezeichnet:

 Krystal (Restaurantkette), die zweitälteste Fast-Food-Kette in den USA, gegründet 1932

Siehe auch:

 Chrystal, Cristal, Crystal, Kristal, Kristall, Kristel, Kristl, Kristol – ähnliche Aussprache oder Schreibung
 Kristall (Begriffsklärung)
 Krystallis